

Geografia
Salerno – capoluogo di provincia della Campania
Provincia di Salerno – provincia della Campania
Golfo di Salerno – golfo della Campania
Lago Salerno – lago canadese
Port Salerno – città della Florida

Persone
Alberto Salerno – paroliere italiano
Anthony Salerno – criminale italiano
Cataldo Salerno – politico italiano
Enrico Maria Salerno – attore italiano
Vittorio Salerno – regista italiano
Francesco Saverio Salerno – vescovo cattolico italiano
Francesco Salerno – politico italiano – medico
Francesco Salerno – politico italiano – dirigente sportivo
Gabriele Salerno – politico italiano – medico
Giuseppe Salerno – calciatore italiano 
Giuseppe Salerno – pittore italiano 
Luigi Salerno – storico dell'arte italiano
Massimo Salerno – direttore d'orchestra e arrangiatore italiano
Nicola Salerno (Nisa) – musicista italiano
Nicola Salerno – dirigente sportivo italiano
Nini Salerno – attore italiano, ex-membro dei "Gatti di Vicolo Miracoli"
Roberto Salerno – politico italiano
Sabrina Salerno – cantante italiana

Altro
Salerno – stazione ferroviaria centrale della città omonima
Salerno Editrice – casa editrice italiana